Demi Lovato: Live in Concert — первый концертный тур американской певицы и актрисы Деми Ловато в поддержку её дебютного студийного альбома Don't Forget (2008) и второго альбома Here We Go Again (2009).

История 
Национальный тур начался как Summer Tour 2009, охватывающий 40 городов в период с 21 июня 2009 по 21 августа того же года. Специальным гостем в туре был Дэвид Арчулета. Также на открытии некоторых концертов выступала группа KSM и американская певица Джордан Прюитт.
Последние три даты тура были перенесены на октябрь-ноябрь 2009 года. Эти выступления получили название The Fall Tour 2009.
В дальнейшем было решено продлить тур с целью визита Южной Америки (South American Tour 2010). Все билеты на южноамериканскую часть тура были распроданы.
Этот тур выиграл в номинации «Лучший летний тур» на премии «Teen Choice Awards 2009».

Разогрев 
 Дэвид Арчулета
 KSM
 Джордан Прюитт

Сет-лист

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры Деми Ловато